Амадо Нерво има више значења:

 Амадо Нерво (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Амадо Нерво (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Амадо Нерво (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Амадо Нерво, Ел Конде (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Амадо Нерво (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Амадо Нерво (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику